Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Noworyta – polski inżynier chemii
 Czesława Noworyta – polska tenisistka stołowa
 Eugeniusz Noworyta – polski dyplomata i polityk
 Łucja Noworyta – polska lekkoatletka
 Przemysław Noworyta – polski łyżwiarz figurowy